Niemcy:
 Gehrden – dzielnica miasta Brakel
 Gehrden – dzielnica miasta Winsen (Luhe)
 Gehrden – dzielnica miasta Zerbst/Anhalt
 Gehrden – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w Regionie Hanower

Inne:
 Klasztor Gehrden